Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu - instytucja zajmująca się wymianą młodzieży szkolnej i akademickiej z całego świata, a także promowaniem aktywnych form wypoczynku i turystyki.

Lokalizacja 
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży znajduje się we wschodniej części Torunia (Mokre), w bliskim sąsiedztwie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Siedzibą tego centrum jest zabytkowy budynek dawnego Młyna Richtera – jednego z najcenniejszych toruńskich zabytków architektury przemysłowej.

Historia 
Idea powstania w Toruniu instytucji, która będzie zajmować się wymianą dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej z całego świata, a także promowaniem miasta i województwa jako miejsca spotkań różnych kultur i narodów zrodziła się już w połowie 2007 roku. Pomysłodawcą tego projektu były samorządy Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszą ważną datą dotyczącą utworzenia tej instytucji jest 29 czerwiec 2011 roku, kiedy to władze Torunia złożyły w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego wniosek o dofinansowanie tego projektu. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania inwestycji w dniu 29 listopada 2011 roku podpisano stosowną umowę. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży otwarto 9 października 2014 roku, a jego gospodarzem została spółka miejska Toruńska Infrastruktura Sportowa.

Baza 
W skład Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży wchodzi: 
 hostel dla 96 osób
 sala warsztatowo- konferencyjna
 sala widowiskowo- rekreacyjna
 przestrzeń wystawowo – eventowa
 kafejki internetowe
 strefy relaksu
 pokój gier
 świetlica
 sklepik z pamiątkami
Ponadto na terenie obiektu znajduje się boisko wielofunkcyjne i wypożyczalnia rowerów.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MCSM 

Kultura w Toruniu
Architektura neogotycka w Toruniu